Mistrzostwa Świata w Snookerze 1950 (ang. 1950 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1950 roku w Tower Circus w Blackpool (Anglia).

W finale turnieju Szkot Walter Donaldson pokonał Anglika Freda Davisa 51–46.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Zwycięstwo Waltera Donaldsona było drugim i ostatmin tytułem snookerowego Mistrza Świata.
 Najwyższy break turnieju to 140 punktów Anglika Freda Davisa.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1950 w sporcie